Friedrich Brockhaus kan syfta på:

* Friedrich Arnold Brockhaus (1772–1823), tysk bokhandlare och förläggare
 Friedrich Brockhaus (1800–1865), tysk bokhandlare och förläggare
 Friedrich Brockhaus (1838–1895), tysk stats- och kyrkorättsexpert